Doğukan Şanlı – cestista turco
 Sertaç Şanlı – cestista turco
 Tuncay Şanlı – allenatore di calcio ed ex calciatore turco